Теракты в Нигерии — серия терактов, совершённая на севере Нигерии 25 декабря 2011 года, в день Рождества. Теракты включали в себя как взрывы бомб, так и обстрелы в церквях городов Мадалла, Джос, Гадака и Даматуру.

Первый взрыв произошёл в церкви Святой Терезы в городе Мадалла. Через несколько часов была взорвана церковь в городе Джос. Затем террористы подорвали церковь в Гадаке.

Ответственность взяла на себя местная мусульманская секта Боко Харам.

Атаки

Мадалла 
Взрыв в Мадалле, которая является предместьем столицы Нигерии, был первым по времени и самым кровопролитным. От взрыва пострадали прихожане церкви святой Терезы, которые выходили из неё после праздничного богослужения. Погибло 35 человек. Властям не хватало машин скорой помощи, чтобы забрать всех раненых и погибших. После взрыва начались беспорядки, был атакован полицейский участок.

Джос 
В результате взрыва бомбы погиб полицейский.

Гадака и Даматуру 
В результате взрыва в Гадаке никто не погиб, но многие получили ранения. В Даматуру произошло два взрыва. В результате одного из них погиб смертник и 3 сотрудника служб безопасности, от второго никто не пострадал.

Международная реакция 
Россия, Ватикан, Франция, Израиль, США, Великобритания осудили теракты.

Расследование 
Организатор терактов Кабиру Сокото был арестован полицией Нигерии, но сбежал. 10 февраля был пойман Государственной службой безопасности Нигерии на территории штата Тараба.

Примечания 

Террористические акты исламистов
Террористические акты 2011 года
Террористические акты, совершённые в Нигерии
События 25 декабря
Декабрь 2011 года
2011 год в Нигерии
Боко харам